Mozambikaans voetbalelftal (mannen)
 Mozambikaans voetbalelftal (vrouwen)